Claro Open Colsanitas 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Claro Open Colsanitas rozgrywany w dniach 8–14 kwietnia 2019 roku w Bogocie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
Kolumbia w XXI wieku